Bebe o Bebé puede referirse a:

Bebé, ser humano de corta edad.
Bebe (1978), nombre artístico de María Nieves Rebolledo Vila, cantante española.
Bebe, nombre de una antigua ciudad griega de Tesalia.
Bebé (1990), mote del futbolista Tiago Manuel Dias Correia.

Bebe es también el apodo de los siguientes personajes:

Bebe Daniels (1901-1971), actriz estadounidense.
Bebe Kamin (1943), guionista y director de cine argentino.
Bebe Neuwirth (1958), actriz estadounidense.
Bebe Rexha (1989), cantante estadounidense.

Canciones 

«Bebe» (2018), canción del rapero estadounidense 6ix9ine con el puertorriqueño Anuel AA.
«Bebe» (2019), canción de la cantante rumana Inna y la intérprete ugandesa Vinka.
«Bebé» (2020) canción del cantante colombiano Camilo y el Alfa.